Ма́рк Ко́ста (; ) — венгерский футболист, нападающий московского «Торпедо», выступающий на правах аренды за «».

Клубная карьера 
Родился в городе Мишкольц.

Воспитанник клуба «Гонвед», с которым в сезоне 2016/17 завоевал чемпионство.

В 2017—2022 годах выступал за такие клубы как «Мезёкёвешд», «Уйпешт» и «Залаэгерсег». В сезоне 2021/22 вошёл в десятку лучших бомбардиров чемпионата Венгрии, забив 11 голов за «Залаэгерсег».

Весной 2022 года пополнил состав клуба «Ульсан Хёндэ», однако уже в июле этого же года его покинул, не проведя ни одного матча в чемпионате. Сыграл 5 матчей и забил 2 гола в лиге чемпионов АФК.

4 сентября 2022 года подписал контракт с московским «Торпедо». 30 января 2023 года был арендован израильским клубом «».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Венгрии.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Гонвед II»
 Бронзовый призёр : 

 «Гонвед»
 Чемпион Венгрии: 2016/17
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Кишварда»
Игроки ФК «Мезёкёвешд»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Торпедо» Москва